Епископ Иона (в миру Иоанн Александров; 1837, деревня Малые Холмины, Смоленская губерния — , дер. Холмина, Смоленская губерния) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию), епископ Калужский и Смоленский.

Биография 
Родился в семье крестьян, принадлежавших господствующему вероисповеданию. В 9-летнем возрасте осиротел, воспитывался в соседней деревне Давыдково в старообрядческой среде. После смерти императора Николая I распространился слух, что теперь можно без препятствий со стороны властей переходить в старообрядчество. Воспользовавшись этим обстоятельством (которое на проверку оказалось весьма далёким от действительности), он в 20-летнем возрасте вместе с двумя братьями присоединился к старообрядчеству. Тогда же Иоанн стал уставщиком старообрядческой церкви.

В 1882 году епископ Феодосий рукоположил его в священники. Молитвенный дом он устроил у себя на дворе (позже, в 1905 году было разрешено надстроить купол с крестом и срубить колокольню).

В 1894 году за присоединение 28 семей к старообрядчеству подвергся уголовному преследованию.

В 1897 году овдовел и 4 августа 1898 года на Освященном соборе в Нижнем Новгороде был избран в епископы.

6 сентября 1898 года в походной церкви в доме А. Б. Маркова в Нижнем Новгороде состоялась его епископская хиротония, которую совершили епископ Уральским Арсений (Швецов) и епископ Донской Иоанн (Картушин) (будущий Архиепископ Московский).

В октябре 1898 года в Москве принял участие в Освященном Соборе «старообрядствующих епископов Российской области».

Скончался епископ Иона  года в деревне Холмине Смоленской губернии. Погребён в родной деревне при большом стечении верующих.

Примечания

Ссылки 
 Иона (Александров) на сайте «Самарское староверие»

Епископы Русской православной старообрядческой церкви